Weibern heißen folgende geographischen Objekte: 

 Weibern (Eifel), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
 Weibern (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich